Nilópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nilópolis (ort), Rio de Janeiro, 
 Nilópolis (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar